„100 Bücher für Schüler“ ( / 100 knig dlja schkolnikow; wiss. Transliteration ) ist eine vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation veröffentlichte Leseempfehlungsliste von Titeln, in welcher Bücher für das unabhängige Lesen außerhalb der Schulprogramme vorgeschlagen wurden. Die auf eine Initiative von Wladimir Putin zurückgehende Liste wurde vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft im Januar 2013 veröffentlicht. Dabei fand eine Auswahl aus etwa fünftausend Titeln statt.

Übersicht 
Quelle:

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Письмо Минобрнауки о перечне «100 книг» (Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation)
 Минобрнауки разъяснило, как пользоваться списком из 100 книг
 One Hundred Best Books for Russia (Alexander Ryazantsev)
 Vladimir Putin plans 100-book Russian canon all students must read
 Putin Proposes a New Russian Great Books Program
 Названы 100 книг для школьников России (список)

Literatur (Russisch)
Liste (literarische Werke)
Literarisches Leben
Literatur (21. Jahrhundert)